Le terme tyrolienne peut désigner :

 une Tyrolienne, habitante du Tyrol, province autrichienne dont la capitale est Innsbruck (le terme s'écrit avec une majuscule à l'initiale) ;
 une tyrolienne, système de transport sur filin (corde ou câble) utilisé dans les parcours acrobatiques en hauteur ;
 une tyrolienne, manière de chanter gutturale en vocalises et onomatopées, parfois virtuose, originaire du Tyrol, rejoignant le Yodel suisse ;
 une tyrolienne, machine à crépir facilitant un travail de finition de façade initialement pratiqué par des maçons tyroliens.